Dangiang kan verwijzen naar de volgende bestuurslagen in Indonesië:
Dangiang (Banjarwangi), provincie West-Java
Dangiang (Cilawu), provincie West-Java
Dangiang (Kayangan), provincie West-Nusa Tenggara